Un captage est soit le fait de collecter de l'eau (eau de source, rivière, eau de pluie, etc.) en vue de son utilisation, soit le point de prélèvement lui-même.
 En conchyliculture, le captage est le processus de collecte du naissain (huîtres surtout) au moment de sa fixation sur le fond.